Join (SQL), commando in SQL om in een query het zoekresultaat van twee tabellen samen te voegen
Join (Unix), commando uit het besturingssysteem om twee datastromen samen te voegen